Erxleben kan syfta på:

 Erxleben (krater) – en krater på Venus
 Erxleben, Sachsen-Anhalt – en kommun och ort i Landkreis Börde
 Erxleben, Osterburg – en ort och tidigare kommun i Osterburg (Altmark) i Sachsen-Anhalt
 Dorothea Erxleben (1715–1762), en tysk läkare
 Johann Christian Erxleben (1744–1777), en tysk vetenskapsman och veterinär